Лос Трес Асес има више значења:

 Лос Трес Асес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Трес Асес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику